Montcalm puede referirse a personas y lugares diversos:

Patronímicos 
 Louis-Joseph de Montcalm (1712-1759), general francés.

Topónimos 
 Condado de Montcalm (condado de Montcalm, Míchigan), Estados Unidos.

( Quebec) 
 Montcalm, municipio regional de condado de Lanaudière;
 Montcalm, municipio de Laurentides;
 Montcalm, antiguo condado;
 Montcalm, circunscripción federal de Lanaudière;
 Montcalm, antigua circunscripción provincial de Lanaudière;
 Saint-Alexis-de-Montcalm, población de Lanaudière;
 Saint-Jacques-de-Montcalm, población de Lanaudière.